Le Montreur d'ombres, film allemand réalisé par Arthur Robison en 1923 ;
 Le Montreur d'ombres, recueil de poèmes d'Armand Lanoux, publié chez Grasset en 1982.